L'humà de Flores (Homo floresiensis) fou una espècie extinta dins del gènere Homo que visqué a l'illa de Flores (Indonèsia).

Les seves restes fòssils foren trobades a l'illa de Flores el 2003. Ha estat l'espècie dins del gènere Homo de mida més petita, amb el cervell menor i que va sobreviure fins a temps relativament recents del Plistocè superior, fa uns 12.000 anys; s'extingí més tard que els neandertals. S'han elaborat quatre teories per explicar la seva procedència i existència, una de les quals actualment refutada el suposava contemporani dHomo sapiens actual.

Ateses les seves reduïdes proporcions, hi havia debat científic sobre si realment és una espècie diferent dins del gènere Homo o s'havia de considerar només com un cas de reducció de la mida corporal, com és el cas dels pigmeus de l'Àfrica o fins i tot si es tractava del crani d'un malalt de microcefàlia. Les diverses restes pertanyents a uns quants individus permeten determinar que Homo floresiensis tenia un cervell de 380 cc, malgrat que l'estructura del crani era molt similar a la humana moderna i era prou intel·ligent per a tenir uns instruments de pedra del tipus del paleolític superior. Per aquest motiu, tenint en compte les característiques del cervell i la intel·ligència dHomo floresiensis, una de les teories de la seva procedència és que descendeix dHomo erectus. Els seus cervells tot i tenir dimensions diferents tenen una forma similar, concretament tenen semblances en els lòbuls frontals i temporals que tenen una estreta relació amb les habilitats cognitives avançades. A causa d’algunes característiques més primitives en el cervell dHomo floresiensis que en el dHomo erectus, una altra teoria és que el primer descendeix dHomo habilis. Pel que fa a l'alçada, els individus mascles feien una mitjana d'uns 1,10 metres, cosa que està fora del rang de l'espècie Homo sapiens, ja que fins i tot els pigmeus fan 1,5 m d'alçada. Molt més rellevant que l'alçada és el fet que només pesava uns 25 kg. A Flores, també existia un elefant nan del gènere Stegodon que era caçat per l'ésser humà de Flores.

Un equip d'investigadors, dirigit Yousuke Kaifu, ha pogut datar unes restes trobades en un indret de l'illa de Flores anomenat Mata Menge, en més de 700.000 anys. Això determina que es tractava d'un avantpassat dHomo floresiensis i que, per tant no deriva dHomo sapiens (ja que en aquesta data encara no existia), sinó que es tracta d'una espècie diferent.

Referències

Enllaços externs 

 Press release  from University of New England, Australia, where Profs. Morwood and Brown are Associate Professors.
 Coverage in News @ Nature (does not include the scientific paper).
 Scientific American Interview with Professor Brown.
 New Scientist article.
 National Geographic: "Hobbit" Discovered: Tiny Human Ancestor Found in Asia.
 National Geographic: "Hobbit" Brains Were Small but Smart, Study Says.
 The Brain of LB1, Homo floresiensis (Science abstract).
 Critics silenced by scans of hobbit skull (reprinted from Nature).

floresiensis
floresiensis
Flores (Indonèsia)